Schlägen heißen folgende geographische Objekte:

 Schlägen (Gemeinde Bad Schönau), Ortschaft der Gemeinde Bad Schönau, Niederösterreich
 Asiago (Venetien), Stadt in der Provinz Vicenza, Italien, deutsch: Schlege, Schläge oder Schlägen